Modesta z Trewiru (zm. ok. 680) – założycielka i przełożona klasztoru Oeren w Trewirze w Niemczech.

Życiorys 
Modesta była siostrzenicą Itty z Metzu i kuzynką św. Gertrudy z Nijvel(626–659). Modesta została zakonnicą w klasztorze benedyktynów i została mianowana przez swojego wuja św. Modoalda pierwszą ksieni klasztoru w Oeren w Trewirze 

Opactwo zostało zbudowane na rzymskich horreach - starożytnych spichlerzach, które do dnia dzisiejszego zachowały się w tym rejonie. Nazwa miejsca jest również podana jako: Öhren (lub Ohren), Øhren, Oehren, Oeren, Herren lub Horreum. Klasztor został później nazwany na cześć Irminy z Oeren, która była drugą ksieni opactwa.

Rodzina

Przypisy 

Zmarli w VII wieku
Święci katoliccy